Eduard Nietner ist der Name folgender Personen:
* Eduard I. Nietner (1796–1859), königlicher Hofgärtner in Monbijou, Berlin und in der Melonerie im Park Sanssouci, Potsdam
 Eduard II. Nietner (1842–1909), königlicher Hofgärtner im Marlygarten der Parkanlage Sanssouci und im Schlossgarten von Charlottenburg